Marco Calonaci (n. 1960) – ex calciatore italiano
 Marco Calonaci (n. 1963) – ex calciatore italiano
 Vasco Calonaci – politico italiano